Janusz Błaszczyk (ur. 1943) – polski polityk
 Janusz Błaszczyk (ur. 1950) – polski naukowiec, profesor nauk przyrodniczych